Любо́вники (множественное число от мужского рода любовник, женского рода любовница или во мн.ч. любовницы из праслав. «люб») — пара и/или более лиц связанных любовными отношениями, впоследующем стали определять в основном внебрачные связи и союзы.

Полнометражные фильмы 
 Любовники (фильм, 1958) () — французская драма режиссёра Луи Маля.
 Любовники (фильм, 1968) () — франко-итальянская мелодрама режиссёра Витторио Де Сика.
 Любовники (фильм, 1991) () — испанская мелодрама режиссёра Висенте Аранды.
 Любовники (фильм, 1999) () — французский фильм режиссёра Жан-Марка Барра.
 Любовники (фильм, 2006) — российская мелодрама режиссёра Марины Мигуновой.
 Любовники (фильм, 2008) (, другое название — «Две любовницы») — американская мелодрама режиссёра Джеймса Грэя.
 Любовники (фильм, 2020) () — французский триллер режиссёра Николь Гарсиа.
 Любовники (фильм, 2022)  — российская комедия Елены Хазановой, продолжение фильма «Любовницы» 2019 года.

Телесериалы 
 «Любовники» () — американский телесериал, выходивший на канале Showtime с 2014 по 2019 год.

См. также 
 Любовники из Вальдаро
 Любовники из Хасанлу
 Любовнички